Бурановский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Бурановка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 848 человек, в том числе 392 мужчины и 456 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 859 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — посёлок Бурановка.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края